Вајт Оук има више значења:
 Вајт Оук (Мериленд)
 Вајт Оук (Мисисипи)
 Вајт Оук (Оклахома)
 Вајт Оук (Охајо)
 Вајт Оук (Северна Каролина)
 Вајт Оук (Тексас)
 Вајт Оук (Пенсилванија)